Hexon steht für

 eine alternative Bezeichnung für die Chemikalie Methylisobutylketon
 eine spezielle Form von Kapsidproteinen in der Virologie, siehe Hexonprotein